Санта Марија Јукуити има више значења:

 Општина Санта Марија Јукуити (Оахака), општина у савезној држави Оахака у Мексику
 Санта Марија Јукуити (Санта Марија Јукуити, Оахака), насеље у савезној држави Оахака у Мексику